On the border (nummer), een single uit 1977 van de Schotse zanger Al Stewart
 On the border (album), een album uit 1974 van de Amerikaanse band Eagles
 On the border (film), een Amerikaanse film uit 1930